Примера Уругвая по футболу 1983 года — очередной сезон лиги. Все клубы из Монтевидео. Чемпион и вице-чемпион Лигильи 1983 (Данубио и Насьональ) квалифицировались в Кубок Либертадорес 1984.

Таблица 

Матч за 2е место:
 Данубио — Дефенсор 2:1

Матчи за право остаться в лиге 

«Уракан Бусео» остался в лиге, остальные остались во Втором дивизионе.

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1983
Футбол в Южной Америке в 1983 году
1980-е годы в Уругвае